Ladrón (dt.: Räuber) ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Diego Ladrón de Guevara (1641–1718), spanischer Bischof und Vizekönig von Peru 
 Enrique Ladrón de Guevara (1927–2014), mexikanischer Reitsportler und Funktionär
Siehe auch:
 Torre Ladrones
 Islas de Ladrones
 Sierra Ladrones mit Ladrón Peak